Хэнд ( — рука):

 Хэнд — единица измерения длины в английской системе мер.
 Хэнд, Брэд (род. 1990) — американский бейсболист.
 Хэнд, Джон (1902—1967) — канадский гребец.
 Хэнд, Дэвид (род. 1950) — британский статистик.
 Хэнд, Лернед (1872—1961) — американский судья и философ права.
 Хэнд, Элизабет (род. 1957) — американская писательница в жанрах фэнтези, хоррора и научной фантастики.
 Хэнд — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.

См. также 
 Рука (значения)